Richardson je lahko:
 Bill Richardson
 Dorothy Richardson
 Elliot Richardson
 Henry Handel Richardson
 Henry Hobson Richardson
 Ian Richardson
 J.P. Richardson
 John Richardson
 John Richardson
 Sir John Richardson
 Lewis Fry Richardson
 Miranda Richardson
 Natasha Richardson
 Owen Willans Richardson
 Ralph Richardson
 Samuel Richardson
 Tony Richardson
 Alexander Whitmore Colquhoun Richardson, britanski general
 David Turnbull Richardson, britanski general
 Roland Richardson, britanski general
 Charles Leslie Richardson, britanski general
 Thomas William Richardson, britanski general

Geografski pojem 
 Richardsonovo gorovje v Kanadi (angleško Richardson Mountains)